Ciparska pravoslavna Crkva je jedna od najstarijih pravoslavnih crkava uopće. Njen osnivač je prema legendi, suputnik apostola Pavla, sveti Barnaba.

Pravoslavlje po državama
Autokefalne Crkve